Прошлогодний чемпион Рафаэль Надаль в третий раз подряд успешно защитил титул, отдав в финале лишь семь геймов первой ракетке мира Новаку Джоковичу (6-0, 6-2, 7-5). Испанский теннисист выиграл Открытый чемпионат Франции в рекордный 13-й раз, установив абсолютный мировой рекорд по числу побед на одном турнире. Ранее этот рекорд принадлежал Мартине Навратиловой, которая выиграла 12 титулов на соревнованиях в Чикаго. Этот трофей стал для испанца двадцатым на турнирах Большого шлема, и по этому показателю Надаль сравнялся с Роджером Федерером. Кроме того, испанец в финальном мачте одержал сотую победу на «Ролан Гаррос».

29 сентября в матче первого круга француз Корантен Муте и итальянец Лоренцо Джустино провели второй по продолжительности матч в истории Открытого чемпионата Франции. За 6 часов 5 минут Джустино обыграл Муте со счётом 0-6 7-6(9-7) 7-6(7-3) 2-6 18-16. Рекорд турнира принадлежит французам Фабрису Санторо и Арно Клеману, которые в 2004 году в матче первого круга провели на корте 6 часов 33 минуты. В истории всех турниров Большого шлема матч Муте и Джустино стал 4-м по продолжительности.

Тейлор Фриц и Лоренцо Сонего в третьем круге сыграли самый длинный тай-брейк в истории Открытого чемпионата Франции. В третьем сете Сонего выиграл тай-брейк со счётом 19-17, а с ним и матч — 7-6(7-5) 6-3 7-6(19-17).

Француз Уго Гастон стал теннисистом с самым низким рейтингом, который дошёл до 4-го круга Ролан Гаррос, с 2002 года.

Стефанос Циципас стал первым в истории теннисистом из Греции, который дошёл до полуфинала на Открытом чемпионате Франции. В полуфинале против Джоковича Циципас сумел отыграть матчбол на подаче соперника при счёте 3-6 2-6 4-5 и затем выиграть две партии, но всё же уступил в пятом сете.

Испанец Фернандо Вердаско не играл на турнире и прервал свою серию из 67 выступлений в основной сетке турниров Большого шлема подряд, начавшуюся на Уимблдонском турнире 2003 года.

Посев 

  Новак Джокович (финал)
  Рафаэль Надаль (титул)
  Доминик Тим (четвертьфинал)
  Даниил Медведев (первый круг)
  Стефанос Циципас (полуфинал)
  Александр Зверев (четвёртый круг)
  Маттео Берреттини (третий круг)
  Гаэль Монфис (первый круг)
  Денис Шаповалов (второй круг)
  Роберто Баутиста Агут (третий круг)
  Давид Гоффен (первый круг)
  Диего Шварцман (полуфинал)
  Андрей Рублёв (четвертьфинал)
  Фабио Фоньини (первый круг)
  Карен Хачанов (четвёртый круг)
  Стэн Вавринка (третий круг)

<ol start=17>
  Пабло Карреньо Буста (четвертьфинал)
  Григор Димитров (четвёртый круг)
  Феликс Оже-Альяссим (первый круг)
  Кристиан Гарин (третий круг)
  Джон Изнер (второй круг)
  Душан Лайович (второй круг)
  Бенуа Пер (второй круг)
  Борна Чорич (первый круг)
  Алекс де Минор (первый круг)
  Филип Краинович (первый круг)
  Тейлор Фриц (третий круг)
  Каспер Рууд (третий круг)
  Хуберт Хуркач (первый круг)
  Ян-Леннард Штруфф (второй круг)
  Николоз Басилашвили (первый круг)
  Дэниел Эванс (первый круг)

Специальные приглашения в основу (WC и PR) 

  Эллиот Беншетри (первый круг)
  Уго Гастон (четвёртый круг)
  Кантен Алиc (первый круг)
  Антуан Оан (первый круг)
  Максим Жанвье (первый круг)
  Гарольд Майо (первый круг)

<ol start=7>
  Энди Маррей (первый круг)
  Артур Риндеркнех (первый круг)
  Кевин Андерсон (PR; третий круг)
  Камиль Майхшак (PR; первый круг)
  Маккензи Макдональд (PR; второй круг)

Победители квалификационного отбора (Q) 

  Эмилио Гомес (первый круг)
  Педро Мартинес (третий круг)
  Юрий Родионов (второй круг)
  Майкл Ммо (первый круг)
  Марко Чеккинато (третий круг)
  Стивен Диес (первый круг)
  Себастьян Корда (четвёртый круг)
  Джек Сок (второй круг)

<ol start=9>
  Хенри Лааксонен (первый круг)
  Бенжамен Бонзи (второй круг)
  Томаш Махач (первый круг)
  Лиам Броуди (первый круг)
  Никола Милоевич (второй круг)
  Даниэль Альтмайер (четвёртый круг)
  Александар Вукич (первый круг)
  Лоренцо Джустино (второй круг)

Лаки-лузеры (LL) 

  Даниэль Элаи Галан (третий круг)
  Джейсон Цзюн (первый круг)

<ol start=3>
  Марк Полманс (второй круг)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Взрослые